Marshall Eriksen è un personaggio della sitcom How I Met Your Mother. È interpretato da Jason Segel e doppiato in italiano da Gianluca Iacono.

Il personaggio
Nato in Minnesota, in una piccola cittadina chiamata St. Cloud, pertanto, nei primi mesi a New York, si trova spaesato dalla grandezza della città e spaventato dal non essere più in un ambiente "raccolto" come nella cittadina, ma nonostante questo conserva l'animo onesto e gentile proprio delle sue origini. Questa sua indole non lo porta mai ad attaccar briga finanche ad aver paura di fare a botte, anche se, nella quarta stagione, si scopre che, quando si scatena, è inarrestabile. Fin dall'infanzia nutre il bisogno di salvare la Terra e l'ambiente, cosa che lo porterà a studiare legge alla Wesleyan University, per diventare avvocato ambientalista. Qui incontra per la prima volta Ted e Lily. Anche se lontano da casa, è estremamente legato alla sua famiglia: con il suo "solo" metro e novantacinque di altezza è il "piccolo di famiglia" e per questo ha ingaggiato spesso violente lotte con i fratelli maggiori, che superano i due metri. Ma fra tutti è legatissimo a suo padre, Marvin, che morirà nella sesta stagione della serie.: a Marshall servirà molto tempo per accettare questo fatto, ricordandolo come un grand'uomo amato da tutti a St. Cloud.

Ha una vecchia auto, una Pontiac Fiero regalatagli dai fratelli maggiori Marvin Jr e Marcus e costatagli una serie di scherzi crudeli, che fa poi rottamare a malincuore. Ha una fissazione per il mostro di Loch Ness sulla cui esistenza non pone alcun dubbio, e in generale è superstizioso. Ha la scomoda abitudine di mettere in musica frasi ed eventi per lui importanti (inclusa la password per scoprire se ha passato il test per esercitare la professione di avvocato); è appassionato di giochi da tavolo, nei quali è imbattibile, arrivando anche a capirli al volo (persino in lingue che non conosce) e inventarne (spesso dedicati a Lily). Nel passato è stato un grande schiacciatore di basket ed era soprannominato "Tornado Bianco". Fan di Guerre stellari, è fra i pochi ad apprezzare gli Ewok.

La storia d'amore con Lily
All'università incontra quello che sarà il suo primo e unico amore, Lily Aldrin.

Rimangono fidanzati per 9 anni, finché si lasciano poco prima del matrimonio: a lei viene offerta l'occasione di partecipare ad un corso di pittura in una prestigiosa accademia, il sogno della sua vita, ma questo corso coinciderebbe con la data del loro matrimonio. Per questo si lasciano durante l'estate tra la prima e la seconda stagione.

Lily torna in seguito a New York a causa degli scarsi risultati ottenuti al corso di arte, e nonostante le sue suppliche affinché Marshall le dia una seconda possibilità, lui preferisce non buttarsi nuovamente a capofitto nella sua storia d'amore con lei, sentendo il bisogno di trovare la sua identità, fuori dalla sua relazione con Lily. In una puntata, Marshall uscirà con una cameriera, ma l'intervento di Lily li separerà. Infine, Marshall la perdona e tornano insieme, fino a sposarsi.

Dopo il matrimonio comprano un appartamento, che però si rivelerà essere in pendenza e in una zona invasa dall'odore tossico di un depuratore di acque. Per farlo aggiustare, Lily riesce a vendere i suoi quadri ad un veterinario che li apprezza per il loro effetto ansiolitico sui cani.

Dopo qualche anno, Marshall decide insieme a Lily di concepire un bambino, che chiameranno Marvin, in onore del padre di Marshall, e Nontimuovere (Wait for it), per un accordo con Barney. I due andranno a vivere nella casa dei nonni di Lily, nei sobborghi. In seguito, Ted lascia alla coppia il suo appartamento, così che possano crescervi il loro figlio in un ambiente più cittadino. In seguito avranno pure una bambina, Daisy. Nell'ultimo episodio i due sposi avranno un terzo figlio, ciò li spingerà a trasferirsi in una casa più grande.

Studio e lavoro
Marshall studia giurisprudenza per diventare avvocato per la tutela dell'ambiente. Passa l'esame di avvocato con successo, ma non riesce a trovare un impiego idoneo ai suoi obiettivi. Barney gli trova allora un lavoro nella Goliath National Bank, dove lui stesso lavora. Si licenzia per seguire il suo vecchio sogno di diventare un avvocato ambientalista.

Marshall trova lavoro in uno studio legale che si prodiga per la difesa dell'ambiente, ma nemmeno questo nuovo lavoro lo appaga come credeva; dopo aver perso una causa molto importante, lo studio subisce una forte crisi andando in fallimento. Marshall arriva così alla conclusione che il lavoro come avvocato non sarebbe bastato a migliorare il mondo e decide dunque di dare una svolta alla sua carriera facendo domanda per diventare un giudice. Ma alla fine decide di rifiutare il posto che gli viene offerto come giudice per seguire la moglie in Italia, a Roma per lavoro.

Nell'anno 2016, Marshall torna a fare l'avvocato lavorando nuovamente per le multinazionali, mentre nel 2018 realizza le sue ambizioni quando gli viene offerto un altro posto come giudice. Inoltre rivela di essersi candidato per un seggio della Corte Suprema dello Stato, che otterrà nel 2020.

Rapporti con gli amici 
Il migliore amico di Marshall è Ted. Coinquilini alla Wesleyan, non legano immediatamente, ma un incredibile viaggio a bordo della Fiero, e il rischio di morire assiderati li farà legare per la vita. Trasferiti a New York, diventeranno coinquilini, con la presenza frequente di Lily. A simboleggiare la loro amicizia, hanno appeso due spade incrociate sul muro sopra il pianoforte. Ted è il testimone di nozze di Marshall oltre che il padrino del piccolo Marvin, assieme a Robin e Barney.

Barney, conosciuto più tardi, avrà un normale rapporto di amicizia, finché andrà a lavorare alla GNB assieme a lui. In questo periodo entra piano piano nel suo mondo di assurdità, scherzi e cinismo. Barney ha officiato il suo matrimonio con Lily. Barney spesso trova assurdo il fatto che Marshall sia stato solo con Lily, infatti spesso ha cercato di spingerlo a frequentare altre donne, ma in realtà Barney, segretamente, ritiene lui e Lily la coppia più bella che abbia mai incontrato, infatti quando Lily aveva lasciato Marshall per andare a San Francisco, Marshall scoprirà che era stato Barney a convincerla a tornare. Proprio per questo Marshall deciderà di fare anche di Barney testimone delle proprie nozze insieme a Ted. Barney odia il fatto che Ted consideri Marshall il suo migliore amico invece che lui. Marshall gli farà da secondo testimone di nozze quando lui sposerà Robin.

Lily è il suo grande amore e la sua unica ragione di vita, pensiero che non rinuncia mai a esprimere. Ogni volta che il gruppo esprime un parere su qualcuno di famoso con cui cederebbero, Marshall ribadisce sempre che ha solo Lily in testa. Marshall è molto geloso di sua moglie, anche se raramente trascende.

Con Robin, l'ultima arrivata nel gruppo, non ha mai particolarmente legato: in una puntata Marshall le mostra prima un bar frequentato da originari del Minnesota e poi un altro per canadesi, comunque, in quello stesso episodio, Marshall le farà capire quanto Robin sia importante per lui e per il resto del gruppo. Diversamente dagli altri, Marshall è sempre stato l'unico ad appoggiare la storia amorosa tra Robin e Ted, spingendo sempre l'amico a farsi avanti con lei, senza mai arrendersi. In un episodio, quando Robin e Marshall andarono a prendere Lily all'aeroporto in auto, hanno avuto modo di confrontarsi riguardo al loro punto di vista opposti sull'amore, Marshall infatti sostiene che l'amica sia cinica e fredda, ma Robin invece è dell'opinione che Marshall, essendo stato solo con Lily, non conosca bene tutte le sfumature dell'amore e delle relazioni di coppia, comunque, sempre nello stesso episodio, Robin accetta la visione di Marshall dell'amore, anche se diversa dalla sua.

Gli schiaffi a Barney
Dopo aver perso una scommessa con Marshall (sul fatto che Robin fosse stata in passato una pornostar o meno), quest'ultimo deve dargli cinque schiaffi come pegno. In seguito, nella settima stagione, si aggiungeranno altri tre schiaffi, per un totale di otto.
 Il primo nell'episodio Lo schiaffone (seconda stagione), subito dopo aver vinto la scommessa.
 Il secondo nell'episodio Gelosia (seconda stagione), dopo aver assistito per ore al suo spettacolo teatrale volutamente noioso.
 Il terzo nell'episodio Lo schiaffeggiamento (terza stagione). Marshall mostra a Barney un sito da lui creato, con un conto alla rovescia. Il count-down termina durante il giorno del Ringraziamento, festa che Marshall trasforma nello "Schiaffeggiamento". A questo schiaffo, Marshall ha anche dedicato una canzone, You Just Got Slapped (nella versione italiana adattata come Uno schiaffo t'ho dato e cantata da Gianluca Iacono, il doppiatore dello stesso Marshall).
 Il quarto nell'episodio La vendetta della sberla (quinta stagione) ed avviene esattamente due anni dopo l'ultimo schiaffo, sempre nel giorno del Ringraziamento/Schiaffeggiamento. Marshall come regalo cede la sberla a Ted e Robin, a patto che la diano prima del tramonto. Dal momento che tra litigi e atti di gentilezza, nessuno si decideva a dare lo schiaffo a Barney, alla fine è sempre Marshall a rifilarglielo.
 Il quinto e il sesto nell'episodio Scampato pericolo (settima stagione). In questo episodio Barney baratta con Marshall tre schiaffi da aggiungersi a quello che già gli rimaneva per potersi togliere la cravatta con le paperelle che Marshall, in seguito a una scommessa vinta, gli aveva imposto di mettersi per un anno. Alla fine della contrattazione, Marshall, possedendo quattro schiaffi, ne dà subito due a Barney.
 Il settimo nell'episodio L’arte degli schiaffi (nona stagione). In questo episodio Marshall, in uno dei soliti flashback, racconta del suo fantomatico "addestramento" in Cina per prepararsi a dare la sberla più potente che possa mai esserci, parodiando Kill Bill: Volume 1. Nel racconto fantasioso di Marshall egli deve affrontare tre prove sotto la supervisione di tre maestri cinesi, impersonati da Robin, Lily e Ted. La sberla avviene il giorno prima del matrimonio tra Barney e Robin: dapprima Marshall manca il bersaglio, ma poco dopo, avendolo rincorso nel bosco, gli dà finalmente la penultima sberla.
 L'ottavo ed ultimo nell'episodio Finalmente all’altare poco prima dell'arrivo di Robin all'altare (nona stagione).

Note

Personaggi di How I Met Your Mother
Eriksen, Marshall